Kabinet-Thatcher I, Brits kabinet van 4 mei 1979 tot 11 juni 1983
Kabinet-Thatcher II, Brits kabinet van 11 juni 1983 tot 3 juni 1987
Kabinet-Thatcher III, Brits kabinet van 11 juni 1987 tot 28 november 1990